Infrastrukturminister är en ministerportfölj som förekommer i flera länder.

 Sveriges infrastrukturminister – det statsråd i Sveriges regering som ansvarar för transportpolitik och infrastrukturfrågor
 Infrastrukturminister – en minister i ett lands regering som ansvarar för infrastrukturfrågor såsom vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart, se transportminister

Se även
 Trafikminister – ingår i Finlands regering och sorterar under Kommunikationsministeriet